5-й розыгрыш Всемирного Кубка чемпионов (Большого чемпионского Кубка) среди мужских волейбольных сборных команд проходил в Осаке и Нагое с 18 по 23 ноября 2009 года. Победителем стала сборная Бразилии.

Система соревнования 
В соревнованиях участвовали 6 национальных сборных:
  как принимающая страна;
  — серебряный призёр чемпионата Азии-2009 (поскольку чемпионом региона в этом году стала сборная Японии);
 победители континентальных чемпионатов, проводимых региональными конфедерациями:
  — чемпион Европы-2009,
  — чемпион Южной Америки-2009,
  — чемпион NORCECA-2009;
  — чемпион Африки-2009, получивший специальное приглашение (wild card) от FIVB.

Турнир проводился по системе round robin (каждый с каждым) в два раунда — сыграв по два матча в Осаке, команды переехали в Нагою, где провели ещё по три игры.

Арены

Результаты

Первый раунд (Осака)

Второй раунд (Нагоя)

Турнирная таблица

Призёры 
 : Бруно, Леандро Виссотто, Жан Паоло, Жиба, Лукас, Марлон, Мурило, Родригао, Сержио, Сидан, Тео, Тьяго. Главный тренер — Бернардиньо.
 : Энри Бель, Кейбир Гутьеррес, Йоандри Диас, Одельвис Доминико, Райдель Йерресуэло, Роберто Камехо, Йоандри Леаль, Вильфредо Леон, Микаэль Санчес, Роберланди Симон, Фернандо Эрнандес. Главный тренер — Самуэль Блэквуд.
 : Юта Абэ, Юта Ёнэяма, Юсукэ Иноуэ, Юсукэ Исидзима, Ёсихико Мацумото, Юсукэ Мацута, Кунихиро Симидзу, Осаму Танабэ, Такааки Томимацу, Дайсукэ Усами, Тацуя Фукудзава, Сиро Фурута, Дайсукэ Яко, Такуя Ясунага. Главный тренер — Тацуя Уэта.

Лучшие игроки 
 MVP —  Роберланди Симон
 Самый результативный —  Кунихиро Симидзу
 Лучший в атаке —  Тацуя Фукудзава
 Лучший на блоке —  Роберланди Симон
 Лучший на подаче —  Роберланди Симон
 Лучший связующий —  Бруно
 Лучший либеро —  Сержио

Ссылки 
Страница турнира на сайте FIVB

Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
2009 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Осаке
Ноябрь 2009 года
Спорт в Японии в 2009 году
Международные спортивные соревнования в Нагое